Ourthe, rivier in België
 Ourthe (departement), voormalig Frans departement, ook Ourte
 Ourthe (plaats)